Az 561-es jelzésű regionális autóbusz Cegléd, autóbusz-állomás és Csemő, Hantháza között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2460-as járat 2016. december 11-étől 560-as és 561-es jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 

! Perc (↓)
! Megállóhely
! colspan=2|Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Cegléd, autóbusz-állomásvégállomás||34||43
|align=left|
|-
|1|| Cegléd, Gimnázium utca||33||42
|align=left|
|-
|3|| Cegléd, posta||31||40
|align=left|
|-
|5|| Cegléd, Piac tér||29||38
|align=left|
|-
|6|| Cegléd, PEVDI||28||37
|align=left|
|-
|7|| Cegléd, kenyérgyár||27||36
|align=left|
|-
|8|| Cegléd, konzervgyár||26||35
|align=left|
|-
|9|| Cegléd, Hétvezér utca||25||34
|align=left|
|-
|11|| Ugyer, régi vasúti megállóhely||23||32
|align=left|
|-
|12|| Kökény dűlő||22||31
|align=left|
|-
|∫|| Csemő, mikebudai útelágazás||∫||29
|align=left|
|-
|∫|| Csemő, Kuckó dűlő||∫||26
|align=left|
|-
|∫|| Csemő, Tőzeg dűlő||∫||23
|align=left|
|-
|∫|| Csemő, 14. dűlő||∫||22
|align=left|
|-
|∫|| Csemő, 8. dűlő||∫||20
|align=left|
|-
|∫|| Csemő, 4. dűlő||∫||18
|align=left|
|-
|∫|| Csemő, Tájház||∫||17
|align=left|
|-
|14|| Csemő, alsóerdő||20||∫
|align=left|
|-
|16|| Csemő, Zöldhalom||18||∫
|align=left|
|-
|17|| Csemő, egészségház||17||∫
|align=left|
|-
|19|| Csemő, Rákóczi Tsz.||colspan=2|15
|align=left|
|-
|21|| Csemő, régi vasúti megállóhely||colspan=2|13
|align=left|
|-
|22|| Csemő, községháza||colspan=2|12
|align=left|
|-
|23|| Csemő, Virág utca||colspan=2|11
|align=left|
|-
|24|| Csemő, Bogdán-iskola dűlő||colspan=2|10
|align=left|
|-
|25|| Csemő, Hosszúhomok||colspan=2|9
|align=left|
|-
|27|| Csemő-Ereklyés||colspan=2|7
|align=left|
|-
|30|| Csemő-Czakó telep||colspan=2|4
|align=left|
|-
|32|| Hantháza, régi vasútállomás||colspan=2|2
|align=left|
|-
|34|| Csemő, Hantháza, autóbusz-fordulóvégállomás||colspan=2|0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Cegléd autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak